Nesippus är ett släkte av kräftdjur. Nesippus ingår i familjen Pandaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Nesippus